Янг, Роджер ():
 Янг, Роджер (род. 1942) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Янг, Роджер Уилтон (1918—1943) — американский пехотинец, герой Второй мировой войны.